Rutenberg steht für:

 Rutenberg, niedersächsische Adelsgeschlecht, siehe Rautenberg (Adelsgeschlecht)
 Rutenberg (Lychen), Ortsteil von Lychen
 Rutenberg (Landwirtschaft), landwirtschaftlicher Erntespeicher in Deutschland und den Niederlanden
 Kraftwerk Rutenberg, Kraftwerk in Israel

Rutenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Friedrich Rutenberg (1808–1869), deutscher Lehrer, Philosoph und Journalist
 Agathe Nalli-Rutenberg (1838–1919), deutsche Schriftstellerin
 Carl Ferdinand von Orgies-Rutenberg (1741–1801), kurländischer Kanzler
 Christian Rutenberg (1851–1878), deutscher Forschungsreisender
 Diedrich Christian Rutenberg (1782–1861), deutscher Baumeister
 Lüder Rutenberg (1816–1890), deutscher Baumeister, Architekt und Brauereibesitzer
 Otto von Orgies-Rutenberg (1802–1864), kurländischer Landesbeamter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ruthenberg
 Cornelis Ruhtenberg (1923–2008), deutsch-amerikanische Malerin